Ludwig Plate ist der Name folgender Personen: 

* Ludwig Plate (Zoologe) (1862–1937), deutscher Zoologe
 Ludwig Plate (Ingenieur) (1883–1967), deutscher Wasserbauingenieur